Antonio Colomban – ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Massimo Colomban – imprenditore italiano